Il singolare del torneo di tennis Wismar Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Vinck che ha battuto in finale Ivo Heuberger 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Assente
 Frederik Fetterlein (quarti di finale)
 Geoff Grant (quarti di finale)

 Assente
 Christian Vinck (Campione)
 Ionuț Moldovan (primo turno)
 Dirk Dier (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wismar Challenger 1997